Лука може да се отнася за:

 Лука – мъжко име, с гръцки произход
 Апостол Лука
 Лука – град в Северна Италия
 Лука – провинция в Северна Италия, с център едноименния град
 Лука – село и община в Загребска жупания, Хърватия
 Лука (Самбирски район) – село в Лвовска област, Украйна